Rachmaninoff oder Rachmaninow steht für:

 (4345) Rachmaninoff, Asteroid des Hauptgürtels
 Rachmaninoff (Krater), ein Krater auf dem Planeten Merkur
 Rachmaninoff (Wodka), ein deutscher Wodka
 Rachmaninoff-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Rachmaninow ist der Familienname folgender Personen:

 Sergei Wassiljewitsch Rachmaninow (1873–1943), russischer Musiker 
 Iwan Iwanowitsch Rachmaninow (1826–1897), russisch-ukrainischer Mathematiker und Universitätsrektor